Якубовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Якубовка — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Якубовка — деревня в Клинцовском районе Брянской области.
 Якубовка — до 1948 г. название села Зерновое в Красногвардейском районе Крыма.

Украина 
 Якубовка — село в Ильинецком районе Винницкой области.
 Якубовка — посёлок в Городенковском районе Ивано-Франковской области.
 Якубовка — село в Залещицком районе Тернопольской области.
 Якубовка — село в Черниговском районе Черниговской области.
 Якубовка — до 1946 г. название села Яковка в Тлумачском районе Ивано-Франковской области.

См. также 
 Якубов